Cycloleberis är ett släkte av kräftdjur. Cycloleberis ingår i familjen Cylindroleberididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Cycloleberis